Joffrey steht für: 
 Joffrey Tower, ein Gebäude in Chicago
 Joffrey Ballet, bekanntes Tanzunternehmen in Chicago

Joffrey ist der Name folgender Personen:
 Robert Joffrey (1930–1988), US-amerikanischer Tänzer, Lehrer, Produzent und Choreograph 
 

Joffrey ist eine Variante des Vornamens Geoffrey; Namensträger sind:  
 Joffrey Lupul (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Joffrey Reynolds (* 1979), US-amerikanischer Canadian-Football-Spieler

Siehe auch:
 Jauffret